Nicocles de Salamina (pare d'Evàgores), pare del rei Evàgores I
 Nicocles de Salamina (rei), rei de Salamina de Xipre, fill d'Evàgores I.